Khalilou Fadiga (1974) – ex calciatore senegalese
 Lamine Diaby-Fadiga (2001) –  calciatore francese
 Renzo Fadiga (1890 circa-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Vincenzo Fadiga (XVIII-XIX secolo) – scultore italiano
 Luciano Fadiga (1961- ) – neuroscienziato italiano